Манарага:

 Манарага — вершина на Приполярном Урале
 Манарага — река на Приполярном Урале
 Манарага — ледник на Приполярном Урале
 «Манарага» — роман В. Г. Сорокина (2017)